Ellerman (krater) - maankrater
 Ferdinand Ellerman - astronoom, naamgever van bovenstaande krater